Улусой () — турецкая фамилия. Известные носители:

 Улусой, Бюлент (род. 1978) — турецкий боксёр.
 Улусой, Озге (род. 1982) — турецкая модель, балерина, актриса кино и телевидения.